1950/51 was het 53ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Tottenham Hotspur werd voor het eerst landskampioen.

Prijzen

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Third Division North

Third Division South

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1950/51